El nombre Comando Sur puede hacer referencia a:

 Comando Sur, barra brava del Club Alianza Lima.
 Comando Sur de Estados Unidos, comando de combate unificado perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos.